Euclid Motor Car Company steht für folgende ehemalige US-amerikanische Automobilhersteller:

 Euclid Motor Car Company (Connecticut), 1914
 Euclid Motor Car Company (Ohio), 1907/08